David Rennie ist der Name folgender Personen: 

* David Rennie (Fußballspieler) (* 1964), schottischer Fußballspieler
 David Rennie (Filmeditor), US-amerikanischer Filmeditor